ФАП — абревіатура:

 Фельдшерсько-акушерський пункт
 Фабрика аутомобила Прибој — сербський виробник вантажних автомобілів та автобусів, розташований у місті Прибой.